Ла-Триніте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Ла-Триніте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Ла-Триніте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Ла-Триніте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Приморські
 Ла-Триніте () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Мартиніка.